NACC2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 9-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 587 амінокислот, а молекулярна маса — 62 837.

Кодований геном білок за функцією належить до репресорів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транскрипція, регуляція транскрипції. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Некатегоризовані білки